Об этнической группе поляков см. статью Гурали.

Гора́лы () — род жвачных парнокопытных животных подсемейства козлов, семейства полорогих (ранее их ошибочно причисляли к антилопам).

Животные козлиного облика, средних размеров. Распространены в Юго-Восточной Азии и Японии. Из четырёх видов горалов в России водится только один вид.

В роде горалов насчитывают от 3 — 4 до 6 видов:
 
 
 
 
 Naemorhedus evansi (= Naemorhedus griseus evansi)
 Naemorhedus bedfordi (= Naemorhedus goral bedfordi)

Примечания

Ссылки 
 

Полорогие
Роды млекопитающих